Spartan může mít několik významů:

 Spartan (automobil) – britský výrobce automobilů
 Spartan (odrůda jablek) – kultivar jabloně domácí
 Spartan (software) – počítačový program pro chemii
 Spartan (typografie) – druh bezpatkového písma
 Spartan Aircraft Company – americký výrobce letadel
 Spartan Aircraft Ltd – britský výrobce letadel
 Spartan Microlights – americký výrobce ultralehkých letadel
 Alenia C-27J Spartan – dvoumotorový střední transportní letoun
 FV103 Spartan – britský obrněný transportér
 Spartan MCT –  britský pásový stíhač tanků
 Spartan race – běžecký překážkový závod v náročném terénu
 Sparťan – obyvatel města Sparta
 sparťan – člen nebo příznivec sportovních klubů Sparta Praha